Bad and Boujee — песня американского хип-хоп трио Migos при участии рэпера Lil Uzi Vert.

Оценки 
Complex поместил песню на 24 место в своëм списке «50 лучших песен 2016 года». Pigeons & Planes поставил сингл на 43 место в своëм списке «Лучших песен 2016 года», сказав, что «трек полностью про Offset». Bad and Boujee находится на 25 месте в списке «115 лучших песен 2016 года» по версии The Fader.

Коммерческий успех 
Bad and Boujee заняла первое место в Billboard Hot 100, став первым синглом, возглавившим чарты как для Migos, так и для Lil Uzi Vert.
По состоянию на 20 июня 2017 года, песня была продана в США в количестве 4 000 000 экземпляров.

Чарты

Недельные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Песни Migos
Песни Lil Uzi Vert
Песни, написанные Lil Uzi Vert
Песни, спродюсированные Metro Boomin
Музыкальные мемы